Натуральне число 1954
 1954 рік до нашої ери
 1954 рік нашої ери